Борисенко — українське прізвище на -енко, утворене від особового імені Борис.

Відомі носії 
 Борисенко Анатолій Анатолійович (*1968) — український футболіст та футбольний тренер.
 Борисенко Анатолій Семенович (1910—1990) — депутат Верховної Ради РРФСР 3-го і 5-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Борисенко Андрій Юрійович (1993—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисенко Антін Миколайович (1889—1938) — радянський воєначальник, комдив. Обирався членом ВУЦВК і ЦВК Молдавської АРСР.
 Борисенко Антоніна Трохимівна (1914—?) — українська архітекторка.
 Борисенко Валентин Назарович (1929—1990) — український скульптор.
 Борисенко Валентина Кирилівна ( 1945) — український етнограф.
 Борисенко Василь Васильович (1904—1984) — білоруський літературознавець.
 Борисенко Василь Данилович (1906 — ?) — український радянський футболіст, по завершенні кар'єри — футбольний тренер та арбітр.
 Борисенко Василь Павлович (1923—1945) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1944).
 Борисенко Володимир Йосипович ( 1942) — український історик.
 Борисенко Володимир Костянтинович (* 1987) — політичний діяч та громадський діяч, міський голова Борисполя.
 Борисенко Володимир Олександрович (1912—1993) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1944).
 Борисенко Володимир Семенович ( 1925) — український артист оперети, заслужений артист УРСР (1980).
 Борисенко В'ячеслав Вадимович (* 2002) — український футболіст, воротар футбольного клубу «Енергія» (Нова Каховка).
 Борисенко Георгій Костянтинович (1922—2012) — радянський шахіст і шаховий теоретик, майстер спорту СРСР, гросмейстер.
 Борисенко Григорій Якович (1901—1972) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Борисенко Денис Петрович (1888—1921) — скарбник 4-го куреня 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Борисенко Іван Іванович (1923—1988) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946).
 Борисенко Костянтин Степанович (1905—1975) — фахівець у галузі гірничої механіки. Кандидат технічних наук, доцент. Член-кореспондент АН УРСР.
 Борисенко Лариса Миколаївна — заслужений працівник охорони здоров'я України
 Борисенко Микола Іванович (1935—1997) — український державний і політичний діяч, міністр статистики України (1991—1996).
 Борисенко Микола Михайлович (1918—1980) — український державний діяч.
 Борисенко Михайло Віталійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Борисенко Михайло Петрович (1909—1979) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1944).
 Борисенко Наталія Валентинівна (нар. 1956) — українська майстриня декоративного мистецтва (художній текстиль), член Національної спілки художників України (НСХУ) (1987).
 Борисенко Наталія Сергіївна (*1975) — українська гандболістка, призер Олімпійських ігор 2004 року.
 Борисенко Олег Миколайович — провідний науковий співробітник Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка.
 Борисенко Олександр Андрійович ( 1946) — математик, доктор фізико-математичних наук, професор ХНУ, член-кореспондент НАН України.
 Борисенко Олександр Вікторович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Борисенко Олександр Олегович (1993—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисенко Олександр Олександрович (* 1987) — український футболіст, воротар.
 Борисенко Олександр Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисенко Олексій Григорович (1868—1941) — оперний співак (тенор), режисер і педагог.
 Борисенко Олена ( 1996) — українська стрільчиня з лука, майстер спорту України міжнародного класу.
 Борисенко Павло Віталійович ( 1987) — український і румунський хокеїст.
 Борисенко Павло Миколайович ( 1957) — український художник.
 Борисенко Павло Федорович (1901—1993) — український художник.
 Борисенко Сергій Миколайович ( 1974) — український футболіст.
 Борисенко Сергій Юрійович ( 1994) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисенко Тетяна Григорівна — солдат запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Борисенко Юлія Олегівна (1990—2018) — білоруська футболістка, захисниця.

Примітки 

Прізвища на -енко